Грделица — топоним:
 Грделица — город в Сербии 
 Грделица — село в Сербии